Wifling ist der Ortsname von

 Wifling (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Wifling (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Wifling (Wörth), Ortsteil der Gemeinde Wörth, Landkreis Erding, Bayern

Wifling ist ein Textilgewebe
 Wifling (Gewebe), ein Tiroler Gewebe aus Leinen und Wolle